1 miejscowość w Polsce:
 Świerczyniec – wieś w woj. śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w gminie Bojszowy

1 ciek w Polsce:
 Świerczyniec – struga, dopływ Dobrzycy, płynąca w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Świerczyna

Przypisy